Jędrzejów – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

Siedzibą gminy jest miasto Jędrzejów.

Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwały 28 943 osoby.

Struktura powierzchni 
Według stanu na 1 stycznia 2011 r. powierzchnia gminy wynosi 226,62 km², z czego miasto Jędrzejów zajmuje 11,37 km², zaś obszary wiejskie – 215,25 km².

W 2007 r. 69% obszaru gminy stanowiły użytki rolne, a 22% – użytki leśne.

Demografia

Miejscowości 

 Piramida wieku mieszkańców gminy Jędrzejów w 2014 roku.

Sołectwa 
Borki
, Borów
, Brus
, Brynica Sucha
, Chorzewa
, Chwaścice
, Cierno-Zaszosie
, Diament (Potok Mały)
, Gozna (Czarnocice (Gozna))
, Ignacówka
, Jasionna
, Książe-Skroniów
, Kulczyzna (Cegła (Kulczyzna), Kopaniny (Kulczyzna))
, Lasków
, Lścin (Niebyła (Lścin))
, Ludwinów
, Łączyn (Kopaniny (Wolica))
, Łysaków Drugi
, Łysaków Kawęczyński
, Łysaków pod Lasem
, Mnichów (Wygoda (gmina Jędrzejów))
, Piaski
, Podchojny
, Podlaszcze
, Potok Mały
, Potok Wielki
, Prząsław Mały
, Prząsław
, Przysów
, Raków
, Skroniów
, Sudół (Brzeźnica)
, Węgleniec
, Wilanów
, Wolica
, Wólka
, Zagaje
.

Sąsiednie gminy 
Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Sobków, Wodzisław

Przypisy